Novick ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Novick, Tontechniker
 Hernán Novick (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Héctor Novick († 2012), uruguayischer Basketballspieler und Sportfunktionär
 Irv Novick (1916–2004), US-amerikanischer Comiczeichner
 Marcel Novick (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Mason Novick (* 1974), US-amerikanischer Filmproduzent
 Peter Novick (1934–2012), US-amerikanischer Historiker